Westlake (Ohio)
Westlake (Luisiana)
Westlake (Texas)
Westlake Village
Westlake Corner

Desambiguações de topônimos